Reveille steht für:

 Reveille (Weckruf), ein Weckruf beim Militär
 Reveille (Film), ein Film von 1924
 Reveille (Band), eine US-amerikanische Crossover-Band
 Reveille (Zeitschrift), ein britisches Wochenblatt (1940–1979)

Siehe auch:

 Réveil (Begriffsklärung)